Cypress Corner ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cypress Corner (Arkansas)
 Cypress Corner (Mississippi)